Cucova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cucova (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cucova (Iași), Dorf im Kreis Iași